Junior-EM i håndbold kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Junior-EM i håndbold (mænd)
 Junior-EM i håndbold (kvinder)